Dernière danse è un singolo discografico della cantante francese Indila pubblicato nel 2013 come primo estratto dall'album Mini World (2014).

Video
Il videoclip del brano è stato girato nel novembre 2013 ed è stato pubblicato il 4 dicembre dello stesso anno. Si tratta di un video ambientato a Parigi che descrive la storia di una giovane immigrata che deve affrontare quotidianamente il razzismo. Il regista è Sylvain Bressolette.

Tracce
Download digitale
 Dernière danse - 3:32

Classifiche

Note

Collegamenti esterni